Guerdat ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Guerdat (* 1952), Schweizer Springreiter
 Steve Guerdat (* 1982), Schweizer Springreiter